Bugallón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Abrus precatorius
 el nombre común de la planta Ranunculus flammula
 el municipio filipino de Bugallón en la provincia de Pangasinán.
el caserío español de Bugallón de la parroquia de Cervás, municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.